Anthoceros är ett släkte av skidmossor. Anthoceros ingår i familjen skidmossor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skidmossor
Anthoceros